— включающий 13 эпизодов аниме-сериал, показанный в Японии в 1979 году. По нему в 1992 году студией Nippon Animation был снят ремейк , включивший уже 52 серии. Сюжет аниме основан на песне 1854 года «Русоволосая Дженни» (Jeanie with the Light Brown Hair), которую написал Стивен Фостер о своей жене Дженни.

Сюжет 
История начинается в маленьком городке в штате Пенсильвания в 1838 году. У Дженни МакДауэлл была счастливая жизнь до того момента, пока не умирает её мать. Вместе со своими верными друзьями Стивеном и Биллом она решает посвятить свою дальнейшую жизнь помощи другим людям.

Персонажи 
Примечание — имена сэйю приведены для фильма «Kaze no Naka no Shoujo Kinpatsu no Jeanie».

Главные герои
Дженни МакДауэлл — весёлая и красивая девочка со светлыми волосами, любящая играть на фортепиано, чему учится у своей матери. 

Сэйю: Мицуко Хориэ

Стивен Фостер — мальчик хорошо играющий на губной гармонике. 

Сэйю: Тосико Фудзита

Билл — тёмнокожий мальчик, который очень хорошо играет на банджо. 

Сэйю: Масами Кикути

Второстепеные персонажи

Примечания

Ссылки 
 Страница аниме  на сайте студии Nippon Animation.

Nippon Animation